Subiectul articolului meu este...

Concept

„Unseen” în săli de concerte și spectacole 
Filarmonica de Stat Târgu Mureș, noiembrie 2021, cu pianista Monica Florescu și violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev;

Filarmonica Banatul Timișoara, octombrie 2021, cu pianistul Florian Mitrea;

Filarmonica Brașov, octombrie 2021, cu pianistul Florian Mitrea;

Filarmonica de Stat Sibiu, decembrie 2019, cu violonistul Valentin Șerban.

„Unseen” în spații alternative 
Muzeul Național de Artă Timișoara (jud. Timiș), noiembrie 2021;

Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov (Jud. Brașov), octombrie 2021;

Biserica Unitariană din Roșia Montană (jud. Alba), august 2019;

Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș (jud. Arad), august 2019;

Șură din satul Șomartin (jud. Sibiu), iulie 2019;

Biserica fortificată din Cincșor (jud. Brașov), iulie 2019;

Biserica Reformată din satul Peșteana (jud. Hunedoara);

Mina Culturală Petrila (jud. Hunedoara), mai 2019;

Muzeul Mamei din Petrila (jud. Hunedoara), mai 2019;

Galeria Artera din București, decembrie 2018 și mai 2019.

Muzicieni 
Florian Mitrea, pianist, ediția 2021

Monica Florescu, pianistă, ediția 2021

Makcim Fernandez Samodaiev, violoncelist, ediția 2021

Sebastian Florea, sound artist, ediția 2021

Valentin Șerban, violonist, edițile 2018-2019

Artiști vizuali & multimedia 
Cristina Bobe, artist vizual, edițiile 2018-2021

Florin Ghenade, artist vizual, ediția 2021

Moderatori ai discuțiilor dintre artiști și public 
Hildegard Ignătescu, octombrie 2021, Filarmonica Brașov și Filarmonica Banatul din Timișoara; 

Ruxandra Miuți, octombrie și noiembrie 2021, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Filarmonica de Stat Târgu-Mureș și Muzeul Național de Artă din Timișoara; 

Elena Gheorghiu, decembrie 2018, galeria Artera.

Despre „Unseen. Concert in the Dark” în presă 

 https://www.alistmagazine.ro/lifestyle/interviews/cristina-bobe-muzica-ascultata-in-intuneric-amplifica-starea-care-locuieste-in-tine-deja/
 https://www.romania-muzical.ro/articole/art.htm?c=15&g=2&arh=1&y=2021&a=3269561 
 https://capitalcultural.ro/bach-unseen-muzica-se-aude-nu-se-vede-interviu-cu-cristina-bobe/
 https://www.youtube.com/watch?v=W9MO3CZXzeY 
 https://www.redbull.com/ro-ro/bach-unseen-cu-cristina-bobe-valentin-serban
 https://www.unsitedemuzica.ro/special/De-vorba-cu-Valentin-Serban-si-Cristina-Bobe-Bach-Unseen-Concertul-in-intuneric-este-un-prilej-de-introspectie-p8809 
 https://andreeavasile.ro/unseen-concert-in-the-dark-brasov-centrul-multicultural-2021/ 
 https://andreeavasile.ro/unseen-concert-in-the-dark-interviu-2021/